Nova Dedina bezeichnet

Nová Dedina, Gemeinde im Okres Levice, Slowakei
Nová Dědina, Gemeinde im Okres Kroměříž, Tschechien
Nová Dědina, Ortsteil von Konice, Okres Prostějov, Tschechien
Nová Dědina, Ortsteil von Uničov, Okres Olomouc, Tschechien
Nová Dědina, Ortslage von Frýdlant nad Ostravicí, Okres Frýdek-Místek, Tschechien
Nová Dědina, frühere Bezeichnung für Oznice, Okres Vsetín, Tschechien